Wilhelmsturm ist der Name folgender Türme in Deutschland:

 Wilhelmsturm,  Geschützturm der Burg Breuberg in Breuberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Wilhelmsturm, Turm der Burg Hohenzollern in Zimmern (Bisingen), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Wilhelmsturm (Dillenburg), Turm in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Wilhelmsturm (Wölpinghausen), Aussichtsturm bei Wölpinghausen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

Siehe auch
 Wilhelmstein
 Wilhelm Sturm